Pritzl steht für:
 Pritzl (Burghausen), ein Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern

Pritzl ist der Familienname folgender Personen:
 Epiphania Pritzl (1881–1944), römisch-katholische Ordensoberin und Opfer des Nationalsozialismus 
 Rudolf Meyer-Pritzl (* 1961), deutscher Jurist, Rechtshistoriker und Hochschullehrer